Кызыласкерский сельский округ:
 Кызыласкерский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Кызыласкерский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.